CSP kan syfta på:

 CSP – ett politiskt parti Christlich-Soziale Partei i Belgien, se Kristsociala partiet
 CSP – ett politiskt parti Christlich-soziale Partei  i Schweiz, se Kristligt sociala partiet
 CSP – ett solenergisystem, se Concentrated solar power
 CSP – ett förslag om Kosovos framtida status, se Ahtisaariplanen